Počet obyvatel Irska činil 4 581 269 při sčítání v roce 2011.

Demografická historie 

Irsko mělo v průběhu historie malou populaci. V osmnáctém století a na počátku 19. století Irsko zažilo, stejně jako celá Evropa, populační rozmach jako důsledek zemědělské a průmyslové revoluce. To ale dramaticky změnil Velký irský hladomor v polovině 19. století, který zapříčinil i masovou emigraci. Tento hladomor byl nejdramatičtější událostí irských demografických dějin. Podle sčítání v roce 1841 žilo ve čtyřech provinciích Connacht, Leinster, Munster a Ulster 6 528 799 lidí. Podle sčítání v roce 1881 klesla populace Irska o zhruba 2,6 milionu lidí (41 % obyvatel z roku 1841) a v Irsku zůstalo 3 870 020 lidí. V následujícím století populace Irska nadále pomalu klesala, historické minimum bylo 2 971 992 lidí v roce 1926 (po občanské válce). Následkem toho má Irsko menší populaci než jiné evropské země podobné velikosti.

V polovině 20. století začala populace Irské republiky znovu růst, i když emigrace byla stále běžná. V 90. letech se demografie začala měnit následkem ekonomického rozmachu. Imigrace začala značně převyšovat emigraci. Mnoho irských emigrantů se vrátilo do země. Irsko se stalo atraktivní destinací pro imigranty hlavně ze střední Evropy, ale také z Afriky, Asie i odjinud.

Kvůli bankovní a ekonomické krizi po roce 2008 země ekonomicky utrpěla a emigrace vzrostla. V listopadu 2013 Eurostat zaznamenal, že Irsko vykazuje nejvyšší míru emigrace v Evropské unii - emigrovalo 7,6 lidí na 1 000 obyvatel. Irsko má nicméně na evropské poměry mladou populaci a vysokou porodnost a podle odhadů jeho populace po mnoho desetiletí poroste, Irsko je tak protikladem některých jiných evropských zemí. Podle zprávy z roku 2008 by podle stávajících trendů měla popula Irska v roce 2060 dosáhnout 6,7 milionu. Zvyšování populace je ale poháněno spíš imigrací než porodností - v roce 2009 se čtvrtina všech dětí narodila matkám, které do Irska imigrovali odjinud.

Demografické údaje 
Následující statistiky pocházejí z Irského statistické úřadu (CSO), Eurostatu a CIA World Factbook.

Populace 
Data podle CSO.

 4,581,269 (2011)
 4,585,400 (2012, odhad)

Věková struktura 
 0–14 let: 21,3 % (muži: 501 189; ženy: 478 401) (2011)
 15–64 let: 67,0 % (muži: 1 558 196; ženy: 1 545 073) (2011)
 65 let a víc: 11,7 % (muži: 243 314; ženy: 292 079) (2011)

Naděje dožití 
 celkem: 80,19 let (2011)
 muži: 76,96 let (2011)
 ženy: 80,35 let (2011)

Etnika v Irsku 
Irové (včetně dvojího občanství): 86,9 %, Britové: 2,5 %, jiné země EU: 6,1 %, evropské země mimo EU: 0,7 %, Asie: 1,5 %, Afrika: 0,9 %, Američané: 0,2 %, jiná národnost: 0,5 %, více národností: 0,1 %, neuvedeno: 1,2 % (2011)

Největšími skupinami imigrantů s více než 10 000 lidmi jsou Britové, Poláci, Američané, Litevci, Lotyši, Němci, Nigerijci, Indové, Pákistánci a Číňané.

Bílí Irové: 84,5 %, irští kočovníci: 0,7 %, ostatní běloši: 9,1 % (celkem bílé etnikum: 94,3 %), Asiaté: 1.9 %, černoši: 1,4 %, ostatní: 0,9 %, neuvedeno: 1,6 % (2011)

Náboženství 
Katolictví 84,16 %, bez vyznání 7,63 %, anglikánství (Church of Ireland) 2,81 %, islám 1,07 %, pravoslaví 0,99 %, presbyteriáni 0,54 %, metodismus 0,15 % (2011).

Urbanizace 

 městská populace (oblasti s více než 1 500 lidmi): 62,0 % (2011)
 venkovská populace: 38,0 % (2011)

Jazyky 
Angličtina je nejužívanější jazyk v Irsku, celých 94 % populace ji považuje za mateřský jazyk. Irština je prvním oficiálním jazykem země, celkem 11 % populace ji považuje za mateřský jazyk. Irština je hlavním jazykem regionů Gaeltacht, kde v roce 2011 žilo 96 628 lidí.

Demografická statistika

Reference

Externí odkazy 
 

Údržba:Články s referencemi v nadpisech
Irsko
Irská společnost